Вольт (Ку́кла ву́ду) — кукла, используемая в колдовстве вуду. Последователи учения вуду считают, что в результате специального обряда кукла получает особого вида связь с определённым человеком. Согласно этому представлению, после установления связи благодаря принципам симпатической магии у обладателя куклы появляется возможность воздействовать через неё на человека, которого она символизирует (обычно для нанесения вреда).

Для изготовления куклы обязательно используются фрагменты тела жертвы (ногти, волосы, выделения), а также вещь или фрагмент вещи, принадлежащие жертве. После создания кукла обычно прячется в относительной близости от жертвы или закапывается недалеко от места, где жертва часто бывает.

Совпадения кукол вуду с индейскими религиозными практиками 
Некоторые религиозные практики индейцев имели типологическую схожесть с куклой вуду. Так, юрист Хуан Поло де Ондегардо, описывавший в 1567 году обряды индейцев в Перу в своей «Инструкции по борьбе с церемониями и обрядами, применяемыми индейцами со времён их безбожия», замечает:

Чтобы наслать болезнь на того, кого они ненавидят, или чтобы тот [человек] умер, они несут его одежду и наряды и одевают в них какую-нибудь статую, которую делают от имени той особы, и проклинают её, оплёвывая и казня её [как бы] через повешение.

Ритуал нанесения проклятий 
Сначала колдун берёт куклу вуду и от имени того, кто ненавидит, начинает её бить. После этого он берёт специально приготовленные иглы размером около 10 сантиметров и последовательно протыкает ими куклу, произнося проклятия. По принципу подобия вред, приносимый кукле вуду, должен перенестись на обидчика.

Культурологическое обоснование 
Древние представляли мир как единое целое. Каждый элемент мира в представлении человека был связан с любым иным. Действия человека воспринимались не как воздействие отдельного индивидуума на отдельные физические объекты реальности, а как частный случай взаимодействия элементов в едином мире. В соответствии с таким представлением, колдун улавливает невидимую связь куклы и нужного человека и, уже видя её, «передаёт» по ней свои проклятия.

В массовой культуре 
 В 1976 году в США вышел фильм ужасов «Склеп тёмных секретов» о божестве религии вуду — Дамбале, кукла вуду в фильме играет важное значение.
 В 2008 году в США вышел художественный фильм Фреда Рэй «Куклы вуду» (“Voodoo Dollz”).
 В 2013 году у  Канцлера Ги  вышел альбом “Вуду Tales”, одна из песен которого называется “Voodoo Doll”.
 В  2013 году у корейской группы VIXX вышел альбом “Voodoo Doll” и клип на заглавный трек “Voodoo Doll”.
 У российской рок-группы Слот есть песня «Кукла вуду».
 Куклы вуду присутствуют у одного из персонажей игры DOTA и в компьютерной игре Blood.
 Куклы вуду вместе с адептами культа вуду изображены в романе Андрея Гусева «Наш жёсткий секс в Малинди».

Примечания

См. также 
 Вуду
 Гри-гри (талисман)
 Зомби

Магия
Вуду
Мифология инков
Магические предметы
Куклы